Stati Uniti d'America
 Sandusky – città della Contea di Sanilac, Michigan
 Sandusky – città della Contea di Erie, Ohio
 Sandusky – fiume dell'Ohio